Pedro Amorim (ator)
 Pedro Amorim (futebolista)
 Pedro Amorim (músico)

Desambiguação